Rozgrywki Scottish Premier League w sezonie 2010/11 odbyły się po raz trzynasty pod tą nazwą, a po raz 115 w całej historii zawodów o mistrzostwo Szkocji w piłce nożnej. Rozpoczęły się 14 sierpnia 2010, a zakończyły 15 maja 2011.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w lidze szkockiej po rozegraniu 33 kolejek, liga została podzielona na dwie części - spadkową i mistrzowska. Każda z drużyn w danej grupie zagrała mecze z pozostałą piątką drużyn ze swojej części ligi. Obrońcą tytułu był Rangers po wygraniu zeszłorocznych zawodów.

Podsumowanie
Tytuł mistrzowski ponownie powędrował na Ibrox, po wygranej 5:1 nad Kilmarnock F.C. w ostatniej kolejce rozgrywek. Rangers zakończyli rozgrywki z jednym punktem przewagi nad lokalnym rywalem, Celtikiem. Na najniższym stopniu podium uplasowała się ekipa Heart of Midlothian. Ostatnie miejsce w Scottish Premier League zajął Hamilton Academical F.C., który pożegnał się z ekstraklasą.

Dzięki zwycięstwu w lidze Rangers zapewnili sobie grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów, Celtic będzie musiał walczyć w eliminacjach do tych elitarnych rozgrywek. Dundee United oraz Heart of Midlothian będą reprezentować Szkocję w rozgrywkach Ligi Europy.

Stadiony

Spadki i awanse z poprzedniego sezonu 
Awans z Scottish First Division
 

Spadek z Premier League

Tabela 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:5pt;"
||||||||||||||||||||||

Wyniki

Mecze 1–22 
Pierwsze 22 mecze każdy zespół rozgrywał z pozostałymi jedenastoma drużynami dwukrotnie (mecz i rewanż na wyjeździe).

Mecze 23–33 
Podczas meczów 23–33 każdy zespół gra tylko jeden mecz z każdą z pozostałych drużyn (u siebie albo na wyjeździe).

Mecze 34–38 
Podczas meczów 34–38 każdy zespół gra z każdym z pięciu zespołów w swojej połówce tabeli.

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
2010 w Szkocji
2011 w Szkocji